Monkey Me:

 Monkey Me — девятый студийный альбом французской певицы Милен Фармер;
 Monkey Me (песня) — третий сингл певицы Милен Фармер с альбома Monkey Me.